Óglaigh na hÉireann (), скорочено ÓÉ, є ірландськомовною ідіомою, яку можна перекласти по-різному, а саме: солдати Ірландії, воїни Ірландії, добровольці Ірландії або ірландські добровольці. Традиційним ґельським шрифтом це пишеться так: Óglaıġ na hÉıreann.

Походження, Ірландські Добровольці 
Óglach, однина з óglaigh, походить від давньоірландського слова óclach, що означає молодий юнак. Фраза Óglaigh na hÉireann була придумана як ірландськомовна назва для ірландських добровольців у 1913, й була збережена, коли Добровольці стали відомі англійською мовою як Ірландська Республіканська армія (ІРА) під час війни за незалежність у 1919—1922.

Ірландська Республіканська Армія 
Назва використовується також низкою інших воєнізованих угруповань, які називають себе Ірландською Республіканською Армією з 1920 року. Ці групи претендують на роль єдиного легітимного сучасного наступника оригінальних ірландських добровольців та Ірландської Республіканської армії, і вони відмовилися визнати владу (по-різному) Збройних Сил Північної Ірландії та Республіки Ірландії; таким чином, кожна з цих груп претендує на виняткове право користати назву Óglaigh na hÉireann. Такі групи охоплювали Тимчасову ІРА, Наступницьку ІРА та Справжню ІРА.

З 2000-х років, деякі дисидентські республіканські групи почали використовувати Óglaigh na hÉireann як основну назву в ірландсько- та англомовних контекстах. Вони охоплюють крило Наступницької ІРА, що відкололось від неї, про що вперше повідомлялося в Незалежній спостережувальній комісії у 2006 році і крило Справжньої іра, що також відкололось, яка почала брати на себе відповідальність за напади у 2009 році.

Заборонна постанова, видана Ірландською державою в червні 1939 року під законом про злочини проти держави 1939 повідомляла, що «організація, яка визнає себе Ірландською Республіканською армією (також I.R.A. та Oglaigh na hÉireann)» вважається незаконною в контексті Закону.

Національна Армія 
У 1922 році англо-ірландський договір утворив Ірландську вільну державу, і його Тимчасовий уряд сформував національну армію. Щоб зарекомендувати себе як продовжувачів руху за незалежність, армія взяла Óglaigh na hÉireann для своєї ірландськомовної назви, а також розпізнавальні значки та ґудзики ірландських добровольців; значок містить назву у своєму оздобленні.

Сили Оборони 
Починаючи з 1924 року, Óglaigh na hÉireann залишилася офіційною ірландськомовною назвою для Сил оборони, які визнаються ірландським урядом як єдині законні Збройні сили незалежної держави на острові Ірландія.

Примітки 

Ірландська республіканська армія
Збройні сили Ірландії